Iron puede referirse a:
Iron, comuna francesa.
«Iron», canción del músico francés Woodkid.
Iron, hierro en inglés.